El nombre Alberto González puede referirse en esta enciclopedia a las siguientes personas:

 Alberto González Domínguez (1904-1982), matemático argentino;
 Alberto González Vergel (1922-2020), director de teatro y televisión español;
 Alberto González (humorista) (1928-2012), humorista cubano;
 Alberto González Arzac (1937-2014), político y abogado argentino;
 Alberto González (velerista) (n. 1958), velerista chileno;
 Julio Alberto González Hormiga (n. 1985), futbolista español;
 Alberto González Cespedosa (n. 1996), futbolista español;
 Alberto González Moyano (n. 1998), atleta español especializado en lanzamiento de martillo;
 Alberto González (beisbolista) (1983-) Beisbolista profesional venezolano.

Otras personas con nombres similares son:
 Alberto R. Gonzales (n. 1955), abogado y político estadounidense;
 Albert González (n. 1981), hacker y criminal estadounidense.